KMJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kumamoto (Giappone)
 kmj – codice ISO 639-3 della lingua kumarbhag paharia